Данила Сергеевич Жульпа (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба БАТЭ. Выступает на правах аренды в дзержинском «Арсенале».

Клубная карьера

БАТЭ 
Начинал заниматься футболом в ивьевской ДЮСШ. Первым тренером игрока был Александр Лисай. Позже перебрался в структуру борисовского БАТЭ. В 2021 году стал выступать в дублирующем составе клуба и тогда же стал иногда привлекаться к основной команде. Дебютировал за клуб 21 июня 2022 года в матче Кубка Белоруссии против «Стэнлеса», выйдя в стартовом составе и забив на 20 минуте свой дебютный гол. Вскоре дебютировал и в Высшей Лиге в матче 29 июня 2022 года против «Слуцка», выйдя на замену на 79 минуте вместо Валерия Бочерова. Затем продолжил выступать в дублирующем составе.

Аренда в «Арсенал» Дзержинск 
В марте 2023 года футболист на правах арендного соглашения отправился в дзержинский «Арсенал».

Карьера в сборной 
В ноябре 2021 года вызывался в юношескую сборную Белоруссии до 18 лет. В марте 2022 года был вызван на сборы юношескую сборную Белоруссии до 19 лет. В июне 2022 года дебютировал за сборную в товарищеском матче против сверстников из Узбекистана. В сентябре 2022 года вместе со сборной отправился на квалификационные матчи юношеского чемпионата Европы до 19 лет.

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Арсенал» Дзержинск